Michael Nielsen henviser til blandt andre:

 Michael Nielsen (skolemand) (1776-1846) – dansk skolemand
 Michael Nielsen (løber) (født 1981) – dansk løber
 Michael Nielsen (fodboldspiller) (født 1985) – dansk fodboldspiller
 Michael Nielsen (politiker) - dansk politiker i Region Syddanmark